En la mitología griega, Atalanta es una heroína vinculada al ciclo arcaico. También puede hacer referencia a:

Literatura

 La fuga de Atalanta, obra alquímica de Michael Maier.

Música

 Atalanta, ópera compuesta por Georg Friedrich Händel.

Pintura

 Atalanta e Hipómenes, cuadro de Guido Reni.

Cine

 L'Atalante, película de Jean Vigo.

Geografía

 Atalanta, municipio de Brasil en el estado de Santa Catarina.
 Atalanta, una antigua ciudad griega de Macedonia.

Deportes

 Atalanta Bergamasca Calcio, un club de fútbol de Italia.

Miscelánea

 Ediciones Atalanta, editorial española.
 (36) Atalante, un asteroide del cinturón principal.
 Operación Atalanta, operación militar de lucha contra la piratería en el océano Índico.